A jupik ábécé az eszkimó-aleut nyelvcsalád egyik alcsoportjának  írására használt ábécé. Kétféle változata létezik, az alaszkai a latin ábécét használja, míg a szibériai változat a cirill íráson alapul.

A latin ábécé
Az 1960-as években az alaszkai változatot standardizálták, és új ortográfiát dolgoztak ki rá, amely csak az angol ábécé betűit használja, így lejegyzése egyszerű.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ’

A fenti ábécéből egyes nyelvjárások nem használják a b, c, d, f, h, j, o, x, z betűket. Ezzel szemben egyes nyelvjárások a zöngétlenség megkülönböztetésére a mássalhangzók felett éles ékezet használnak (pl.: ḿ, ń, stb.).

A cirill ábécé
A szibéria változat nem standardizált, nyelvjárásonként változhat a betűkészlet, egyes hangok lejegyzésére alternatív betűalakokat használnak.

А, Б, В, Г, Ҕ/Г’, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Ӄ/К’, Л, М, Н, Ӈ/Н’, О, П, Р, С, Т, У, Ў, Ф, Х, Ҳ/Х’, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я

Az átírás
Az alábbi táblázat mutaja az ábécé legismertebb átírási rendszereit.

Megjegyzések

További információk
Transliteration of Non-Roman Scripts: Eskimo-Yupik
Omniglot.com – Yupik
Cup'ik nyelvtan

Cirill eredetű ábécék
Latin eredetű ábécék
Oroszországi ábécék
Az Amerikai Egyesült Államok társadalma
Eszkimó-aleut nyelvek